Una donna per amico - album di Lucio Battisti del 1978
 Una donna per amico - singolo di Lucio Battisti del 1978
 Una donna per amico - serie televisiva italiana del 1998